Garde (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 La Garde (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Garde (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy